ORQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norwalk Hlpt (Stati Uniti)